Deus = jorti
Deus - nas culturas monoteístas
Ou ainda:
Divino Pai Eterno
 ver: :Categoria:Mitologia e :Categoria:Religião.
 Discussão sobre a Existência de Deus.
 Deus - Deus visto do ponto de vista monoteísta.
 Divino Pai Eterno - uma concepção a Deus Pai
 Deus - Deus visto do ponto de vista não monoteísta.
 Deus - Deidade, conjunto de forças que materializam a divindade.
 Nomes de Deus - o nome de Deus em culturas.
 Nomes de Deus no judaísmo - nome de Deus no judaísmo.
 Deus, o Pai - títulos e atribuições de Deus.
 Deus Cornífero - termo moderno, criado para descrever numerosas divindades masculinas.
 O Deus - Deus fálico da fertilidade.
 Filho de Deus - termo "filho de Deus" visto num ramo histórico.
 Religião de Deus - instituição religiosa proclamada por Alziro Zarur.
 Cordeiro de Deus - expressão utilizada pela religião cristã para se referir a Jesus Cristo.
 Deus Sol Invicto - título religioso aplicado a três divindades distintas durante o Império Romano tardio.
 Cristadelfianos e o Reino de Deus - crenças dos Cristadelfianos relativamente ao Reino de Deus ou também conhecido por Milénio.
 Manifestação de Deus - conceito de Deus na fé mundial Fé Bahá'í em relação aos profetas.
 Deus no budismo - Deus no budismo.

Música 
Deus - álbum da cantora Lauriete
dEUS (banda) - banda belga de alternative rock - indie

Pessoas
 Danrlei de Deus Hinterholz - futebolista brasileiro.
 Leonardo de Deus Santos - futebolista brasileiro.
 Roberto Luís Gaspar Deus Severo - futebolista português.
 Albertina Serva de Deus - beato brasileiro que será beatificada em maio de 2007.
 Américo de Deus Rodrigues Thomaz - político e militar português, Presidente da República Portuguesa de 1958 a 1974.
 Antônio da Madre de Deus Galvão - frade franciscano, sacerdote católico português e segundo bispo de São Paulo.
 Alceu de Deus Collares - advogado e político brasileiro

Ver também
 Cidade de Deus - página de desambiguação.
 João de Deus - página de desambiguação.
 Madre de Deus - página de desambiguação.

Desambiguação